

Architettura
 Palazzo Forneris – edificio storico di Torino

Persone
 Enrico Forneris – calciatore italiano
 Michele Forneris – generale italiano